

Sciences humaines et sociales 
 Un fiscus est :
 originellement, une corbeille ou un panier de jonc ou d'osier ;
 puis plus spécifiquement celui ou celle qui recueille les deniers versés par les contribuables pour être remis à la caisse centrale de Rome ou à la caisse provinciale ;
 enfin, par métonymie, la cassette impériale.

Culture et société 
 Le  est un navire britannique (1928-1940).

Patronyme 

 , un photographe américain ;
 Kathy Fiscus, une américaine victime d'une chute dans un puits : la tentative de sauvetage est diffusée en direct à la télévision américaine ;
 , un footballeur professionnel américain ;
 , un footballeur puis entraîneur de football américain ;
 , un militaire américain.

Toponyme 
 Fiscus est un secteur non constitué en municipalité du comté d'Audubon (Iowa, États-Unis).